Bayardo Arce Castaño (1950-), homme politique et chef d'entreprise nicaraguayen,
 Carlos Castaño (1965-2006), personnalité colombienne, 
 Carlos Castaño Panadero (1979-), coureur cycliste espagnol,
 Catalina Castaño (1979-), joueuse de tennis colombienne,
 Diana Castaño (née en 1983), joueuse de volley-ball espagnole, 
 Ernesto Castano (1939-2023), joueur de football italien,
 Germain Castano (1971-), joueur de basket-ball français,
 Heliodoro Castaño (1933-2019), joueur de football espagnol,
 Héctor Castaño (1965-), coureur cycliste colombien,
 Javier Castaño (1980-), matador espagnol,
 Jesús Castaño (1986-), coureur cycliste colombien,
 Miguel Castaño (1883-1936), journaliste et homme politique espagnol,
 Sebastián Castaño (1997-), coureur cycliste colombien,
 Víctor Casadesús Castaño (1985-), joueur de football espagnol,
 Yolanda Castaño (1977-), peintre, critique littéraire et poétesse espagnole.

Voir aussi 
 El Castaño : localité de la paroisse civile de Zuata, dans la municipalité de José Félix Ribas, dans l'État d'Aragua au Venezuela

Homonymie de patronyme